Бе́верли Ло́ренс «Би́би» Бьюэ́лл (); род. 14 июля 1953, Портсмут, Виргиния, США) — американская  и .

Биография 
Беверли Лоренс Бьюэлл родилась 14 июля 1953 года в Портсмуте (штат Виргиния, США) в семье Гарольда Ллойда Бьэлл и Доротеи Бьэлл (Джонсон).

Карьера

Модельная карьера 
Биби была найдена и трудоустроена работницей модельного агентства  после окончания средней школы в 17-летнем возрасте.

В ноябре 1974 года Биби была Playmate мужского журнала «Playboy». После того, как Бьюэлл появилась обнажённой в этом журнале, модельное агентство «Ford Models» разорвало с ней контракт. Позже Биби работала с журналами «Cosmopolitan», французским «Vogue» и «Harper’s Bazaar».

Певческая карьера 
Постепенно отходя от дел модельного бизнеса, Биби начала карьеру певицы в 1981 году, записав свой дебютный альбом «Covers Girl».

В 2001 году выпустила книгу «Rebel Heart: An American Rock 'N' Roll Journey».

Личная жизнь 
В 1970-х годах встречалась с музыкантом Тоддом Рандгреном. В конце 1970-х имела отношения с Элвисом Костелло и Стивом Бэторсом (Dead Boys). У неё есть дочь — актриса Лив Тайлер (род. 01.07.1977), чьим отцом является её бывший возлюбленный — музыкант Стивен Тайлер. В 1992—1999 годах Биби была замужем за музыкантом  (род. 1965). С 25 августа 2002 года она замужем за музыкантом Джимом Уэллерштайн (род. 1963).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Биби Бьюэлл
 

Выпускники Средней школы Роджерса (Род-Айленд)
Музыканты по алфавиту
Рок-вокалистки
Рок-вокалисты США